Во́лоцкие:
 Волоцкие (князья)
 Волоцкие (дворянский род)